John Farmery ist der Name folgender Personen:

* John Farmery (Mediziner) († 1590), englischer Mediziner 
 John Farmery (Politiker) (1591–1647), englischer Politiker